Asbeck ist der Name folgender Ortschaften:

 Asbeck (Gevelsberg), Stadtteil von Gevelsberg 
 Asbeck (Münsterland), Ortsteil von Legden
 Asbeck (Menden), Stadtteil von Menden 

Asbeck ist der Name folgender Fließgewässer:
 Asbeck (Hönne) (GKZ: 276454), rechter Nebenfluss der Hönne in Nordrhein-Westfalen

Asbeck steht für:
 Stift Asbeck, Ehemaliges Stift im gleichnamigen Ort im Münsterland
 Haus Asbeck (Legden), Adelssitz in Legden
 Asbeck (Hamm), eine Familie, ein Haus und eine Kornbranntweinbrennerei in Hamm

Asbeck ist der Name eines Adelsgeschlechtes:
 Asbeck (westfälisches Adelsgeschlecht)

Asbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Asbeck († 1637), Domherr in Münster
 Ewout van Asbeck (* 1956), niederländischer Hockeyspieler
 Frank Asbeck (* 1959), Vorstandsvorsitzender der SolarWorld AG
 Franz Wilhelm von Asbeck (1760–1826), bayerischer Adeliger und Beamter
 Herbert Asbeck (1936–2019), deutscher Schriftsteller
 Marc Asbeck (* 1969), deutscher Unternehmer
 Peter van Asbeck (* 1954), niederländischer Hockeyspieler
 Wilhelm Ernst Asbeck (1881–1947), deutscher Schriftsteller